Ламбеозаврины () — подсемейство динозавров из семейства гадрозаврид, характерной особенностью которых является костное образование на голове.

Классификация 
Lambeosaurinae включают в себя три трибы: Parasaurolophini, Corythosaurini и . Первые две были введены в научную литературу в 2007 году, а последняя — в 2020. Corythosaurini определяются как все таксоны, более тесно связанные с Corythosaurus casuarius, чем с Parasaurolophus walkeri, Parasaurolophini — все таксоны, более близко связанные с P. walkeri, чем с C. casuarius, и Arenysaurini — все таксоны, более связанные с Arenysaurus ardevoli, чем с Tsintaosaurus spinorhinus, Parasaurolophus walkeri или Lambeosaurus lambei.

Таксономия 
Подсемейство включает следующие вымершие роды:
 Ajnabia
Amurosaurus
 Angulomastacator
 Aralosaurus
 Arenysaurus
 Blasisaurus
 Charonosaurus
 Corythosaurus
 Hypacrosaurus
 Jaxartosaurus
 Lambeosaurus
 Nanningosaurus
 Nipponosaurus
 Olorotitan
 Pararhabdodon
 Parasaurolophus
 Sahaliyania
 Tsintaosaurus
 Velafrons

Кладограмма 

Кладограмма 2013 года:

Кладограмма 2021 года:

Примечания